Emilia Cucciniello, vero nome di Milly D'Abbraccio – attrice pornografica italiana, sorella di Mariangela
 Mariangela Cucciniello, vero nome di Mariangela D'Abbraccio – attrice e cantante italiana, sorella di Emilia (Milly)